W Polsce
 Majdan Wielki – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany 
 Majdan Wielki – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Majdan Wielki – gromada

Zobacz też 
 Majdan, Majdan Mały